Příjmení Vranický (Vranická; ) označuje více osobností:
 Pavel Vranický,  (1756, Neureisch () – 1808, Vídeň) – český hudební skladatel, dirigent a houslista
 Antonín Vranický,  (1761, Neureisch – 1820, Vídeň) – český hudební skladatel a houslista, bratra Pavla

Vranicki 
 Predrag Vranicki (1922, Benkovac – 2002), chorvatský filozof a autor

Vranitzky 
 Franz Vranitzky (* 1937, Vídeň), rakouský bankéř a sociálně-demokratický politik
 Vranica